Finale UEFA Lige prvaka 1994. je bilo 39. po redu finale Kupa/Lige prvaka i tek drugo u novom formatu UEFA-e. Utakmica je igrana 18. svibnja 1994. na Olimpijskom stadionu u Ateni, a igrali su talijanski AC Milan i španjolska FC Barcelona.

Barcelona je bila favorit da osvoji svoj drugi naslov prvaka Europe u tri godine. Milanove pripreme za finale su bile u velikoj zbrci: prvo je legendarni branič Franco Baresi suspendiran, a zatim i suigrač Alessandro Costacurta; a UEFA je odredila pravilo da samo trojica stranih igrača mogu nastupati za jednu momčad, pa je Milanov trener Fabio Capello iz momčadi morao izbaciti zvijezde poput Florina Raducioija, Jean-Pierre Papina i Briana Laudrupa.

Milan je nastupio u bijelom, gostujućem dresu, koje su gotovo uvijek upotrebljavali u finalima Kupa/lige prvaka; Barcelona je igrala u klasičnim, crveno-plavim dresovima. AC Milan je dominirao u utakmici, što je Daniele Massaro i potvrdio, pogotkom na asisteniciju Dejana Savićevića. Zatim je Massaro malo prije kraja prvog poluvremena povećao vodstvo talijana svojim drugim pogotkom na utakmici, i to sada na asistenciju Roberta Donadonija. 

U drugom poluvremenu utakmice, točnije u 47. minuti, Savićević je kaznio pogrešku Barçine obrane i postigao treći Milanov pogodak u finalu. Osam minuta kasnije, Milanov branič Marcel Desailly je postigao za konačnih 4:0. Kritičari su Milanov nastup u ovom finalu ocijenili kao najbolji u povijesti Kupa/Lige prvaka. Desailly je tada postao prvi igrač koji je osvojio Ligu prvaka dvije godine zaredom u različitim klubovima, nakon što je 1993. godine natjecanje osvojio s Olympique Marseilleom.

Susret

Vanjske poveznice
Sezona 1993./94., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1994.
Rezultati Kupa/Lige prvaka, RSSSF.com

Liga prvaka 1994.
Nogometne utakmice u Grčkoj